Reksaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Reksaari, Raumo, Satakunta, 
 Reksaari, Nådendal, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar